Dinami, escriptor en llatí de data incerta 
 Dinami de Bordeus, advocat i poeta romà
 Dinami d'Arle, poeta franc-romà